Луціє Шафарова була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Дінара Сафіна виграла титул, у фіналі перемігши Мартіну Хінгіс з рахунком 6–3, 3–6, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Одиночний розряд